Regno Unito
 Snape – villaggio della parrocchia civile di Snape with Thorp, North Yorkshire
 Snape – paese del Suffolk
 Snape – gruppo musicale inglese con Alexis Korner
 Severus Snape è il nome originale di Severus Piton, personaggio della saga di Harry Potter